Рэйфилд, Рейфилд () — английская фамилия.

Известные носители 
  — американский телесценарист, лауреат премий Гильдии сценаристов США за сценарий для детей (1996) и в составе коллектива сценаристов дневного телесериала (2004, 2011).
 Рейфилд, Дональд (род. 1942) — британский литературовед, автор работ по истории спецслужб СССР.
 Рэйфилд, Лиам — австралийский пловец, бронзовый медалист Чемпионата Австралии в эстафете 4×100 м по комплексному плаванию (2013)
  — южноафриканский игрок в боулз, чемпион Игр Содружества в четвёрках (1994).
  (1874—1941) — американский архитектор, ряд работ которого входят в Национальный реестр исторических мест США.
  (1881—1949) — канадский солдат, участник Первой мировой войны, кавалер Креста Виктории.
  — британский палеонтолог, президент Общества палеонтологии позвоночных, обладатель Медали Бигсби (2019).